Гуме́цька:

 Гумецька Ася (1925, Харків) — професор (США), донька письменника Сергія Пилипенка та перекладачки Тетяна Кардиналовської.
 Гумецька Лукія Лукіянівна (1901—1988) — український мовознавець-славіст, доктор філологічних наук (1957), професор (1962).
 Гумецька Маріанна — українська піаністка.
 Гумецька Юліанна (1984, Львів) — українська флейтистка.

Прізвища